Jorge Herrera pode referir-se a:

 Jorge Herrera - vocalista da banda The Casualties
 Jorge Herrera - nadador porto-riquenho, medalhista dos Jogos Pan-Americanos de 1991

Desambiguação